Алекпе́р Джава́д-оглы́ Тагизаде́ () — Бизнесмен, руководитель продюсерского центра центра «Pro-cent», театральный режиссёр-постановщик.

Биография и карьера 
Алекпер родился 30 марта 1960 года в Баку, Азербайджан.

Окончил факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.

Российский предприниматель. Член Союза Театральных Деятелей Азербайджана. Член Союза Художников Азербайджана.

В 2007 году Алекпер создал в городе Баку продюсерский центр «Pro-cent». За несколько лет своего существования компания "Pro-cent" подготовила и провела ряд масштабных мероприятий. В том числе : Международный музыкальный фестиваль «Золотая Осень», персональную выставку народного художника Азербайджана Н. Беккишиева, «Международный фестиваль барабанщиков", гастроли Российских и зарубежных 

артистов : Михаила Жванецкого, Романа Карцева, Сергея Безрукова, Гии Дзагнидзе, Дениса Мажукова, DJ Smash и других.

В 2010 году в соответствии с программой Президента АР И.Г. Алиева "О развитии Азербайджанского театра в 2004-2014гг" по инициативе СТД Азербайджана и Международной Ассоциации Театральных Союзов, а также, при поддержке Министерства Культуры Азербайджана, в Баку прошли гастрольные показы Международного Театрального Чеховского фестиваля, под названием: "Шелковый путь Чеховского фестиваля". Непосредственным организатором проекта выступила  компания "Pro-cent" - Генеральный партнер Чеховского Фестиваля в Баку (на время проведения гастролей с 12 по 30 ноября 2010).

При организационной,редакторской и финансовой поддержке руководимой Алекпером Тагизаде компании были изданы джазовые альбомы

"Departure point-Baku" и "Peninsula".

Результатом столь активной деятельности стало то, что компания "Pro-cent" была включена в международные каталоги в качестве базовой продюсерской компании региона.

С 2008 года Алекпер Тагизаде начал проявлять себя и как театральный деятель. Так, в качестве Генерального продюсера, он участвовал в создании

спектакля "Тимон Афинский" режиссёра Азерпаши Нейматова, в котором были задействованы актеры практически всех театров Азербайджана. Запись спектакля включена в "Золотой фонд Азербайджанского телевидения".

В том же,2008 году Алекпер уже в качестве режиссёра, в содружестве с драматургом Рамизом Фаталиевым, приступает к работе над спектаклем "Цветок кактуса" по пьесе Эйба Берроуза, премьера которого состоялась в январе 2009г. Годом позже Алекпер выпускает свой второй спектакль с символическим названием "Следующий", поставленный по пьесе Р. Фаталиева, написанной по мотивам комедии Нила Саймона "The sunshine boys"("Солнечные мальчики.").

Оба спектакля имели огромный успех у зрителей и были крайне положительно встречены критиками.

Примечания

Ссылки 
 Газета «Азербайджанские известия», Интервью с Алекпером Тагизаде, 17 декабря 2011
 Day.az, Интервью с Алекпером Тагизаде, 11 октября 2010

Актёры и актрисы театров Азербайджана